«Тивали» () — белорусский хоккейный клуб из города Минска, существовавший в 1992—2000 годах.

История 
Клуб был создан на базе минского «Динамо», от которого из-за финансовых проблем в начале 1990-х годов отказалось одноимённое спортивное общество. Весной 1993 года команда была переименована в честь деревни Тивали, вошедшей в состав Минска в 1970-х годах.

Клуб четырежды становился чемпионом Белоруссии, дважды серебряным и один раз бронзовым призёром. Также в 1992—1996 годах «Тивали» выступал в розыгрышах МХЛ, а после её расформирования в ВЕХЛ. В 1994 и 1995 годах команда доходила до финалов Кубка европейских чемпионов и занимала там соответственно пятое и седьмое места. В первой половине 1990-х годов «Тивали» был базовым клубом белорусской сборной, в его составе выступали многие известные белорусские игроки.

Команда была расформирована после чемпионского сезона 1999/2000, большинство игроков пополнили состав клуба «Минск», впоследствии ставшего «Керамином», а также составы новообразованных клубов «Гомель», «Химволокно» Могилёв и «Витебск».

Статистика

Чемпионат Белоруссии

МХЛ

ВЕХЛ

Известные игроки 

  Олег Антоненко
  Вадим Бекбулатов
  Эдуард Занковец
  Владимир Копать
  Дмитрий Панков
  Руслан Салей
  Андрей Скабелка
  Олег Хмыль
  Сергей Еркович

Примечания

См. также 
 Динамо (хоккейный клуб, Минск)
 Керамин (хоккейный клуб)

Ссылки 
 

Хоккейные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска